Ди́ев (Ди́ева) — русская фамилия. Известные носители:

 Диев, Андрей Борисович (род. 1958) — российский пианист.
 Диев, Борис Александрович (1924—2008) — советский и российский композитор, дирижёр.
 Диев, Владимир Серафимович (род. 1954) — российский философ.
 Диев, Григорий Алексеевич (1926—1966) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 
 Диев, Сергей Валерианович (род. 1958) — советский и украинский футболист; тренер.

Диева 
 Диева, Римма Александровна (1926—2014) — советский и российский педагог (фортепиано), преподаватель.
 Диева, Ада Заитовна (род. 1958) — российская и удмуртская поэтесса, журналист, переводчик.

См. также 
 Клочков (Диев), Василий Георгиевич (1911—1941) — младший политрук, Герой Советского Союза.